И́мантс Це́питис (; 1935 — 1993) — советский латвийский хоровой дирижёр и педагог.

Биография 
Родился 9 января 1935 года. в Ученик Я. А. Озолиньша. В 1969 году становится главным дирижёром Государственного академического хора Латвийской ССР. Выступал как дирижёр на Латвийских певческих праздниках. В 1961 году начинает преподавать в Латвийской консерватории, где в 1964—1969 годакх был заведующим кафедрой. Член КПСС в 1954—1991 годы.

Умер 16 июля 1993 года. Похоронен в Риге на Лесном кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР
 Народный артист Латвийской ССР (1977)
 Государственная премия Латвийской ССР (1980)

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1991. — С. 612 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 

Члены КПСС
Хоровые дирижёры Латвии
Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР
Похороненные на Лесном кладбище